Dobrjany (ukrainisch ; russische Entsprechung Добряны) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Dobrjany (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Trostjanez, siehe Dobrjany (Stryj, Trostjanez)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Stryj siehe Dobrjany (Stryj)